Hechting (psychologie), een emotionele binding
 Hechtingsmechanisme, materiaalkunde
 Hechten (medisch), het aan elkaar vastmaken van de randen van een wond of incisie
 Hechten (spiritueel), een spirituele binding